Brabant East Swimming Team
 een Amerikaanse supermarktketen, zie: BEST (supermarkt)
 de Board of European Students of Technology
 BEST, film van Mary McGuckian uit 2000 over Manchester United voetbal legende George Best